Een paasheuvel of paasberg is een heuvel waarop paasvuren ontstoken werden. Paasheuvel kan verwijzen naar:
 Paasheuvel (Vierhouten)
 Paasheuvel (Rhenen), een heuvel in de bossen bij Rhenen